

Persone
 Alan Shepard (1923-1998) – astronauta e aviatore statunitense
 Alice Louise Shepard (1874-1950) – statunitense, cofondatrice dell'International Auxiliary Language Association
 Dax Shepard (1975) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Elaine Shepard (1913-1998) – attrice e giornalista statunitense
 Ernest Howard Shepard, meglio noto come E. H. Shepard (1879-1976) – artista e illustratore britannico
 Ernest Shepard (1916-1965) – contrabbassista e cantante statunitense
 Jan Shepard, nata Josephine Angela Sorbello (1928) – attrice statunitense
 Jessica Shepard (1996) – cestista statunitense
 Jim Shepard (1956) – scrittore statunitense
 Leslie Shepard (1917-2004) – archivista, produttore cinematografico e parapsicologo britannico
 Lucius Shepard (1943-2014) – scrittore, autore di fantascienza e di fantasy statunitense
 Mary Shepard (1909-2000) – artista e illustratrice britannica
 Matthew Shepard (1976-1998) – studente statunitense vittima di omofobia
 Patty Shepard (1945-2013) – attrice statunitense
 Richard Shepard (1965) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Sam Shepard (1943-2017) – attore, commediografo e scrittore statunitense
 Sara Shepard (1978) – scrittrice statunitense
 Sterling Shepard (1994) – giocatore di football americano statunitense 
 Thomas Shepard (1605-1649) – teologo inglese
 Vonda Shepard (1963) – compositrice e cantante statunitense
 William Shepard (1737-1817) – generale e politico statunitense
 Winston Shepard (1993) – cestista statunitense

Personaggi immaginari
 Comandante Shepard protagonista e personaggio nella trilogia di videogiochi Mass Effect
 Jennifer Shepard – personaggio della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine, interpretato da Lauren Holly

Altro
 Lemma di Shepard o di Shephard – proprietà delle funzioni di costo nella teoria della produzione
 Matthew Shepard Act – risoluzione adottata dal Congresso degli Stati Uniti d'America nel 2009
 Scala Shepard – in musica, esempio di "canone eternamente ascendente"